Philips steht für:
 Philips (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Philips, internationaler Elektronikkonzern mit Stammsitz in Amsterdam
 Philips Deutschland, Tochterunternehmen von Philips
 Philips Stadion, Fußballstadion der PSV Eindhoven
 Philipsbecher, einfaches Glasgerät
 Philips-Haus
 Philips Phonographische Industrie, erste Tochtergesellschaft des Philips-Konzerns für Schallplattenaufnahmen

Siehe auch:
 Filips
 Philipp
 Phillipp
 Philipps
 Phillips
 Philipse